Radio pirata – emittente radiofonica che trasmette illegalmente
 Radio pirata – compilation di autori vari del 2003
 Radio Pirata – gruppo musicale rock portoricano
 Rádio Pirata – film del 1987 diretto da Lael Rodrigues